Luksemburg:
 Michelbuch – miejscowość

Niemcy:
 Michelbuch – dzielnica Achern
 Michelbuch – obszar wolny administracyjnie (gemeindefreies Gebiet) w kraju związkowym Hesja, w powiecie Bergstraße